Marinosphaera är ett släkte av svampar. Marinosphaera ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Marinosphaera